Аньези () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Луиджи Аньези (собственно Луи Анье; 1833—1875) — бельгийский певец